Анимация — организация досуга в отелях, на корпоративных мероприятиях, детских праздниках. Осуществляется командой аниматоров.

Анимация в социально-культурном сервисе и туризме — это своеобразная услуга, являющаяся одним из эффективных средств повышения качества обслуживания, и в то же время это своеобразная форма рекламы для повторного привлечения людей.

Анимационная команда 
В состав анимационной команды могут входить:
 Шеф анимации — разрабатывает график работы анимационной команды, контролирует своевременность исполнения запланированных мероприятий.
 Спорт аниматор — разрабатывает спортивные программы в соответствии с нормами физической культуры.
 Диск-жокей аниматор — компонует музыкальное сопровождение анимационных программ, проводит дискотеки.
 Декоратор — занимается оформлением сцены или мест проведения анимационных программ.
 Дизайнер — разрабатывает афиши, флаера, внешний вид CD и DVD представляемых для продажи и в качестве призов.
 Хореограф-постановщик — готовит танцевальные номера.
 Детский аниматор — разрабатывает детские программы на разновозрастную категорию.
 Костюмер — следит за костюмами для анимационных программ, при появлении новых номеров разрабатывает и подбирает необходимые атрибуты одежды и бижутерию в соответствии с темой и стилистикой номеров.

См. также 
 Минидиско
 Дэнс-Вояж

Отдых